Хуан Карлос Корассо (; 14 декабря 1907, Монтевидео — 12 января 1986) — уругвайский футболист и тренер. Как игрок наиболее известен по выступлениям за аргентинский «Индепендьенте». В качестве главного тренера дважды приводил сборную Уругвая к победам на чемпионатах Южной Америки.

Хуан Карлос Корассо — тесть полузащитника сборной Уругвая (1966—1976) Пабло Форлана и дед по материнской линии Диего Форлана, также начинавшего профессиональную карьеру в «Индепендьенте».

Биография 
Хуан Карлос Корассо родился в Монтевидео в 1907 году, он был выходцем из семьи итальянских мигрантов. Начинал играть в футбол в «дикой» команде «Демокрасия» в 13-летнем возрасте, а в 17 лет попал в молодёжную команду Высшего дивизиона «Уондерерс» — на тот момент одного из сильнейших клубов Уругвая. В 1925—1931 гг. выступал за «Суд Америку», с которой в 1926 году выиграл 3-й дивизион чемпионата Уругвая. Однако, в связи с реорганизацией и расширением чемпионата эта команда успешно приняла участие в турнире за выход в элитный дивизион, и уже в 1927 году заняла 5-е место в Высшем дивизионе.

В 1928 году Корассо удостоился вызова в сборную Уругвая, в которой провёл 2 матча. Корассо также был кандидатом в сборную в 1930 году, но не попал в итоговую заявку и не стал чемпионом мира. Уже в следующем году он принял решение переехать в Аргентину, где образовалась профессиональная лига. И если сезон в «Расинге» сложился для него неудачно, то выступление за другую команду из Авельянеды сделало Корассо одним из самых выдающихся футболистов в чемпионате Аргентины первой половины 1930-х годов. Четырежды Хуан Карлос становился вице-чемпионом Аргентины, но чемпионом «Индепендьенте» сумел стать лишь в 1938 году, то есть спустя год после того, как его бывший лидер полузащиты завершил карьеру футболиста.

В 1940-е годы Корассо стал тренировать «Суд Америку», «Дефенсор», а в 1955 году возглавил сборную Уругвая, однако чемпионат Южной Америки сложился для «Селесте» неудачно. В 1959 году Корассо во второй раз возглавил сборную и сразу реабилитировался за первую неудачу, приведя Уругвай к уверенной победе в чемпионате Южной Америки, состоявшемся в Эквадоре. В 1961 году Корассо покинул тренерский штаб, но вернулся перед самым чемпионатом мира 1962 года. На турнире в Чили уругвайцы не сумели выйти из группы.

Наконец, в 1967 году Корассо в четвёртый раз возглавил сборную Уругвая на чемпионате Южной Америки. Победа на домашнем чемпионате заложила основу для дальнейших успехов сборной, которая в 1970 году заняла 4-е место на чемпионате мира. Примечательно, что на турнире 1967 года выступал фланговый защитник/полузащитник Пабло Форлан, который затем женился на дочери Хуана Карлоса, Пилар Корассо. Их сын, Диего Форлан, стал представителем третьего поколения в своём семействе, который выиграл чемпионат Южной Америки/Кубок Америки в 2011 году.

Достижения

Как игрок 
 Вице-чемпион Аргентины (4): 1932, 1934, 1935, 1937
 Чемпион Уругвая в 3 дивизионе: 1926

Как тренер 
 Чемпион Южной Америки (2): 1959 (2), 1967

Примечания

Ссылки 
 Профиль на worldfootball.net 
 Биография Корассо 
 Профиль на bdfa.com.ar 

Футболисты Уругвая
Футбольные тренеры Уругвая
Игроки сборной Уругвая по футболу
Игроки ФК «Индепендьенте»
Игроки ФК «Расинг» Авельянеда
Игроки ФК «Суд Америка»
Тренеры ФК «Дефенсор Спортинг»
Тренеры ФК «Суд Америка»
Тренеры сборной Уругвая по футболу
Чемпионы Южной Америки по футболу